Черемошна — название населённых пунктов на Украине:

 Черемошна — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 Черемошна — село в Полесском районе Киевской области.